И́горь Ми́шин:
 Мишин, Игорь Анатольевич (1971—1994) — российский офицер, старший лейтенант, командир разведывательного взвода 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии, Герой Российской Федерации.
 Мишин, Игорь Николаевич (род. 1962) — российский предприниматель, медиаменеджер и продюсер.